La saison 1989-1990 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam qui met fin au "règne" du PSV Eindhoven, tenant du titre depuis 4 ans, en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
À partir de cette saison, le  d'Eredivisie dispute sa place parmi l'élite avec le  de Eerste Divisie, sur un duel par matchs aller-retour.
Cette année, c'est le NEC Nimègue qui affronte le FC Emmen, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Le NEC Nimègue se maintient en Eredivisie, le FC Emmen reste en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1989-90 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1989
Sport aux Pays-Bas en 1990
Pays-Bas
Pays-Bas